Rio Vermelho (microregio), microregio in de Braziliaanse deelstaat Goiás 
 Rio Vermelho (Minas Gerais), gemeente in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Vermelho (Goiás), rivier in de Braziliaanse deelstaat Goiás
 Vermelho (Minas Gerais), rivier in de Braziliaanse deelstaat Minas Gerais
 Vermelho (Santa Catarina), rivier in de Braziliaanse deelstaat Santa Catarina
 Vermelho (Paraná), rivier in de Braziliaanse deelstaat Paraná
 Vermelho (São Paulo), rivier in de Braziliaanse deelstaat São Paulo
 Vermelho (Mato Grosso), rivier in de Braziliaanse deelstaat Mato Grosso